Drottningtorget kan syfta på:

Drottningtorget, Göteborg
Drottningtorget, Linköping
Drottningtorget, Malmö
Drottningtorget, Oskarshamn
Drottningtorget, Trollhättan